LaMadeleine ist der Familienname folgender Personen:

 Albert LaMadeleine (1905–1986), kanadischer Fiddlespieler
 J. O. LaMadeleine (1880–1973), kanadischer Fiddlespieler